Résultats détaillés du tournoi de tennis de Suède 1983 qui s’est déroulé à Båstad sur terre battue du 11 au .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Suede
ATP 1983
Sport en Suède en 1983
Tennis en juillet 1983